Jüdischer Friedhof Smíchov steht für:

 Alter Jüdischer Friedhof Smíchov
 Neuer Jüdischer Friedhof Smíchov